Гнате́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гнатенко Анатолій Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гнатенко Валерій Сергійович ( 1967) — український політик, міський голова Дружківки. Народний депутат України 9-го скликання.
 Гнатенко Віталій Вікторович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гнатенко Григорій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Гнатенко Ілля Григорович (1859-?) — державний діяч, депутат Державної думи I скликання від Подільської губернії.
 Гнатенко Костянтин Володимирович — поет, публіцист, співак, композитор, шоумен.
 Гнатенко Лев Миколайович — генерал-лейтенант, народний депутат Верховної Ради України 5-го скликання.
 Гнатенко Марина Василівна — український політичний і господарський діяч, Герой Соціалістичної Праці.